Флавиан () е име на:
 Тит Ампий Флавиан, управител на римската провинция Панония по времето на император Нерон и гражданската война през 68/69 г.
 Марк Помпей Силван Стаберий Флавиан († 83), три пъти суфектконсул 45, 74 и 83 г.
 Нераций Юний Флавиан, prefektus urbi 311/312 г.; съпруг на Вулкация; баща на Вулкация, която става втората съпруга на Луций Валерий Максим Василий
 Вирий Никомах Флавиан (334 – 394), римски граматик, историк, консул 394 г.
 Никомах Флавиан Младши, син на консула от 394 г.; жени се за Гала Симахи, дъщерята на Квинт Аврелий Симах
 Флавиан Свети Флавиан, византийски теолог и Константинополски патриарх (447 – 449)

Вижте също 
 Флавий